Андрей Борисович Ярославцев (род. 19 марта 1956 года) — советский и российский учёный-, специалист в области физической химии твёрдого тела, академик РАН (2022).

Биография 

Родился 19 марта 1956 года в Москве.

В 1978 году с отличием окончил химический факультет МГУ.

В 1982 году защитил кандидатскую, а в 1991 году — докторскую диссертации.

В 1995 году присвоено учёное звание профессора.

В 2006 году избран членом-корреспондентом РАН.

С 1998 года — ответственный секретарь РФФИ.

Заведующий лабораторией ионики функциональных материалов Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН  (ИОНХ РАН).

Заведующий кафедрой неорганической химии Высшего химического колледжа РАН.

В 2022 году избран академиком РАН.

Научная деятельность 

Cпециалист в области физической химии твёрдого тела.

Автор более 700 печатных работ, из них 13 монографий.

Разработал теорию переноса протона, которая позволила наметить стратегию поиска систем с высокой протонной проводимостью и получить ряд соединений с рекордной проводимостью, развил новый подход к описанию кинетики ионного обмена, позволяющий описать процессы дефектообразования, протекающие на границе раздела фаз; предложил новые подходы к синтезу гибридных материалов на основе мембран с внедрёнными частицами неорганических веществ; разработал модель, позволяющую описать свойства гибридных мембран; разработал новые катодные и анодные материалы для литий-ионных аккумуляторов высокой мощности.

Заведует кафедрой неорганической химии ВХК РАН, является начальником учебно-научного отдела ИОНХ РАН и Высшего химического колледжа РАН (ВХК РАН), читает курсы лекций по физической химии, химии твёрдого тела и мембранным технологиям для студентов ВХК РАН и химического факультета МГУ.

Научно-организаторская деятельность 

 заместитель главного редактора журналов «Мембраны и мембранные технологии», «Российские нанотехнологии»;
 член редколлегии журнала «Неорганические материалы», «Электрохимия», «Электрохимическая энергетика»;
 член трёх диссертационных советов (ИОНХ РАН, ИНХС РАН, РХТУ).

Монографии 
 Ярославцев А. Б. Свойства твёрдого тела глазами химика М.: Изд-во МЭИ. 1995 254 c.
 Ярославцев А. Б. Основы физической химии М.:Научный мир. 1998. 232
 Ярославцев А. Б. Основы физической химии. Издание 2. М.: Научный мир. 2000. 232
 Бокштейн Б. С., Ярославцев А. Б. Диффузия атомов и ионов в твёрдых телах Изд-во МИСИС, Москва. 2005 362

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования (в составе группы, за 2006 год) — за научно-практическую разработку «Инновационные пути развития высшего образования на основе его интеграции с фундаментальной наукой» для образовательных учреждений высшего профессионального образования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Преподаватели химического факультета МГУ
Преподаватели Российского химико-технологического университета